Live from Austin, TX – album di David Byrne del 2007
 Live from Austin, TX – album di Johnny Cash del 2005
 Live from Austin, TX – album dei Drive-By Truckers del 2009
 Live from Austin, TX – album di Steve Earl del 2004
 Live from Austin, TX – album di Eric Johnson del 2005
 Live from Austin, TX – album degli R.E.M. del 2010
 Live from Austin, TX – album di Richard Thompson del 2005